

Geografia 
  Antartide
Costa di Hobbs – costa della terra di Marie Byrd
Hobbs – montagna antartica
  Stati Uniti
Hobbs – Città del Nuovo Messico degli Stati Uniti d'America

Persone 
Adrian Quaife-Hobbs – pilota automobilistico britannico
Becky Hobbs – cantautrice e pianista statunitense
Braydon Hobbs – cestista statunitense
Chelsea Hobbs – attrice canadese
David Hobbs – ex pilota di formula 1 britannico
Ellis Hobbs – giocatore di football americano statunitense
Jack Hobbs – calciatore inglese
Jock Hobbs – rugbista neozelandese
Michael Hobbs (1937-), militare britannico
Michael Hobbs (1987-), rugbista a 15 neozelandese
Peter Hobbs – attore statunitense
William Hobbs – scenografo e stuntman britannico

Altro 
Russel Hobbs – membro della cartoon band dei Gorillaz
Mister Hobbs va in vacanza – film del 1962 diretto da Henry Koster